

Список
 1 июля — Саунин, Семён Александрович (79) — журналист и писатель.
 2 июля — Зусман, Игорь Карпович (71) — тренер по настольному теннису, Заслуженный тренер России.
 5 июля — Режин Креспен (80) — французская оперная певица (сопрано и меццо-сопрано).
 6 июля — Дмитрий Львов (77) — доктор экономических наук, академик РАН.
 6 июля — Уирн, Эйлин (95) — австралийская легкоатлетка, выступавшая в беге на короткие дистанции. 
 8 июля — Владислав Васюхин (85) — советский и украинский учёный, профессор, доктор технических наук.
 9 июля — Мария Колесникова (86) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 11 июля — Клаудия Джонсон («Lady Bird», 94) — первая леди США в 1963—1969, вдова Линдона Джонсона.
 11 июля — Ричард Франклин (58) — австралийский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 12 июля — Саркис Мурадян — народный художник Армянской ССР.
 16 июля — Дмитрий Пригов (66) — российский поэт.
 16 июля — Михаил Кононов (67) — советский и российский актёр, народный артист России.
 20 июля — Сигбан, Кай Манне Бёрье (89) — шведский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1981 год.
 20 июля — Тэмми Фэй Месснер (65) — американская христианская певица, евангелист, предприниматель, автор и ведущая телешоу.
 22 июля — Александр Татарский (56) — российский режиссёр-аниматор, Заслуженный деятель искусств России.
 22 июля — Ласло Ковач (74) — венгерский кинооператор.
 23 июля — Дэвис, Том (90) — премьер-министр Островов Кука.
 23 июля — Фишер, Эрнст Отто (88) — немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1973 год (совместно с Дж. Уилкинсоном).
 23 июля — Табори, Джордж (93) — английский писатель, журналист, театральный режиссёр, переводчик венгерского происхождения.
 23 июля — Захир-Шах (92) — бывший король Афганистана.
 25 июля — Лидия Смирнова (92) — Народная артистка СССР.
 27 июля — Дмитрий Зворыгин (20) — архитектор.
 28 июля — Бао Лонг (71) — бывший наследный принц Вьетнама. 
 29 июля — Мишель Серро (79) — французский актёр; рак.
 30 июля — Феоктист (Патриарх Румынский) (92) — Патриарх всея Румынии с 1986 г.
 30 июля — Ингмар Бергман (89) — известный шведский кинорежиссёр, сценарист, писатель.
 30 июля — Микеланджело Антониони (94) — известный итальянский кинорежиссёр.

Примечания 

Списки умерших по месяцам
Умершие в 2007 году
Июль 2007 года